Куп УЕФА 1971/72. је прва сезона такмичења под овим именом. Настало је 1971. заменивши тадашњи Куп сајамских градова. Наступали су клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело је 14. септембра 1971. и завршило се финалним двомечом одиграним 3. и 17. маја 1972.

Учествовала су 64. Одређени парови (жребом) су у свим фазама такмичења играли су по две утакмице. У случају нерешеног укупног резултата, победника је одлучивало више постигнутих голова у гостима, а ако је и то било једнако изводили су се једанаестерци.

Приликом жребања клубови из исте државе нису се могли састати до четвртфиналних утакмица.

Прво коло 
Први мечеви су играни 14 — 16., а реванши 29./30. септембра 1971.

|}

1 Утакмица је одиграна у Рејкјавику.
2 Виторија Сетубал је победила по правилу гола постигнутог у гостима.
3 Панионис је победио по правилу гола постигнутог у гостима.
4 Халешер је напустио такмичење после прве утакмице.
5 Влазнија Скадар се повукла из такмичења.

Друго коло 
Први мечеви су играни 19 — 21. октобар, а реванши 2/4. новембра 1971.

|}
1 Победили су по правилу гола постигнутог у гостима.
2 Утакмица је одуграна у Хертохенбосу.
3 Паниониос избачен из такмичења по одлуци УЕФА

Треће коло 
Мечеви су играни 23/24. новембар, а реванши 8. децембар 1971.

|}

Четвртфинале 
Мечеви су играни 7 — 9. март, а реванши 21. — 24. март 1972.

|}
1 Ференцварош победио по правилу гола постигнутог у гостима.

Полуфинале 
Мечеви су играни 5 — 19. април 1972.

|}

Финале 

|}

Спољашње везе 
 Сезона 1971/72. на сајту УЕФА
 Резултати на РСССФ

Сезоне Купа УЕФА
Фудбал у 1971.
Фудбал у 1972.